Un deflettore è genericamente un oggetto che serva a respingere qualche cosa. Può essere riferito a:

Film
Scudo deflettore – In ambito fantascientifico, un campo energetico usato, spesso dalle astronavi, per respingere alcuni colpi.
Scudo deflettore (Star Trek) – La tecnologia detta sopra usata nella serie Star Trek

Tecnologia
Deflettore – Un elemento di alcuni tipi di velivoli che serve per modificarne il profilo aerodinamico
Deflettore – Un altro nome per i freni di bocca che redirezionano i gas di combustione verso l'alto
Deflettore – Accessorio usato sulle auto fino agli anni sessanta, che serviva a deviare l'aria esterna